Cement Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cement Mountain (Colorado)	
 Cement Mountain (New York)	
 Cement Mountain (Coke County, Texas)	
 Cement Mountain (Young County, Texas)	
 Cement Mountain (Washington)	
 Cement Mountain (Wyoming)